Šuker ist der Familienname folgender Personen:

 Davor Šuker (* 1968), kroatischer Fußballspieler
 Ivan Šuker (* 1957), kroatischer Politiker

Siehe auch:
 Sucker